Олиза́ровщина () — деревня в Барановичском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Городищенского сельсовета. Расположена на реке Сервеч, образующей водохранилище Кутовщина, в 36,5 км по автодорогам к северу от центра Барановичей, на расстоянии 12,5 км по автодорогам к северо-востоку от центра сельсовета, городского посёлка Городище.

История 
В 1909 году — деревня Циринской волости Новогрудского уезда Минской губернии, 11 дворов.

После Рижского мирного договора 1921 года — в составе Циринской гмины Новогрудского повета Новогрудского воеводства Польши.

С 1939 года — в составе БССР.

В 2013 году передана из упразднённого Карчёвского сельсовета в Городищенский.

Население 
На 1 января 2020 года в деревне проживало 4 жителя, из них 3 — в трудоспособном возрасте и 1 — старше трудоспособного возраста.

Примечания 

Населённые пункты Барановичского района